Шафранов — фамилия.

Известные носители:

 Шафранов, Виталий Дмитриевич (1929—2014) — советский и российский физик.
 Шафранов, Константин Витальевич (род. 1968) — казахстанский хоккеист.
 Шафранов, Николай Семёнович (1844—1903) — русский лесовод, профессор Санкт-Петербургского лесного института
 
 Шафранов, Семён Николаевич (1820—1888) — российский педагог, автор ряда трудов по лингвистике и этнографии.

 Шафранова, Лада Михайловна (1933—2017) — советский и российский ботаник.
 Шафранова, Мария Георгиевна (род. 1930) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.

См. также 
 Шафранов-Куцев, Геннадий Филиппович (1938—2020) — доктор философских наук, профессор.

Примечания